Somerville College
 Somerville (Alabama).
 Somerville (Indiana).
 Somerville (Maine).
 Somerville (Massachusetts).
 Somerville (Nova Jersey).
 Somerville (Ohio).
 Somerville (Tennessee).
 Somerville (Texas).